Ido's Football Club, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Zuid-Hollandse plaats Hendrik-Ido-Ambacht
Industry Foundation Classes, een neutraal en open bestandsformaat voor uitwisselen van bouwinformatie
International Finance Corporation, een intergouvernementele organisatie
IFC (televisiezender), voorheen Independent Film Channel, een Amerikaanse televisiezender